Elizabeth Keckley (1818-1907), femme de lettres américaine
 Jane Keckley (1876-1963), actrice américaine